In 2011 werd het 66ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 22 mei tot 21 september en werd georganiseerd door de FAF. Trem werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale gaat de club met het beste resultaat in de competitie door, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de halve finale gaat de club met het beste resultaat in de competitie door, in de finale worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama